26-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил в трёх городах Венгрии - Залаэгерсеге, Пече и Будапеште в 1997 году. В финальной стадии принимали участие 12 национальных сборных. Чемпионками стали баскетболистки сборной Литвы.

Групповой этап

Группа A 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Группа B 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация

Матчи за 9-12 места 

 Матчи за 9-12 места

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Матчи за 5-8 места 

 Матчи за 5-8 места

 Матчи за 7-е места

 Матчи за 5-е места

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1997 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1997 на сайте www.todor66.com

1997
1997 год в баскетболе
Июнь 1997 года
Спорт в Венгрии в 1997 году
Баскетбол
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по баскетболу в Венгрии